Кампо Синко има више значења:

 Кампо Синко, Ел Капулин (Нуево Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Кампо Синко, Ла Ретама (Елота), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Кампо Синко, Блоке 501 (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Кампо Синко, Ла Онда (Мигел Ауза), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику